James Demmel (né en 1955), mathématicien et informaticien américain.
 Phil Demmel (né en 1967), guitariste soliste du groupe de heavy metal Machine Head.